Фра Мавро (Fra Mauro) — венеціанський монах 15 століття; видатний картограф.
 Фра Мавро (кратер) () — названий на його честь кратер на Місяці.
Карта Фра Мавро - знаменита карта світу (лат. Mappa Mundi), виготовлена Фра Мавро